2 miejscowości w Polsce:
 Polakowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez
 Polakowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino